promet
ikavski izraz u hrvatskom jeziku za cestu

zemljopis
Cista Velika, naselje u Hrvatskoj
Cista Provo, naselje u Hrvatskoj
Cista Griva, bivše naselje u RH

medicina
 cista (medicina)